Хоккейная Лига чемпионов 2014/2015 — 1-й розыгрыш Хоккейной Лиги чемпионов, европейского хоккейного турнира, организуемого 26-ю клубами из 6-ти лиг и Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ; ).

9 декабря 2013 года ИИХФ официально объявила о запуске Хоккейной Лиги чемпионов начиная с сезона 2014/2015. Формат сезона был объявлен 20 декабря 2013 года, во время плей-офф Европейского трофея 2013.

Победителем турнира стал шведский клуб «Лулео», обыгравший в финале соотечественников из «Фрёлунды» со счётом 4:2.

Команды 
В сезоне 2014/2015 приняли участие 44 клуба из высших лиг одиннадцати различных европейских стран.. Команды квалифицировались для участия в турнире, получив лицензию A, B или C Полный список команд, участвовавших в первом сезоне, был представлен 13 мая 2014 года. 
 Лицензия A: 26 клубов-основателей Хоккейной Лиги чемпионов, покольку участвовали в высших лигах своих стран в сезоне 2014/2015.
 Лицензия B: 12 лицензий. По две лучшие команды по итогам сезона 2014/2015 без «лицензии A» из каждой из лиг-основателей (Шведская хоккейная лига, финская СМ-Лига, Чешская экстралига, Немецкая хоккейная лига, Швейцарская национальная лига и Австрийская хоккейная лига). Если две лучшие команды лиги уже являются клубами-основателями с «лицензией A», другие команды могут получить «лицензию B» и занять их место. «Лицензия B» передаётся в следующем порядке:
 Национальный чемпион;
 Победитель регулярного сезона;
 Вторая команды регулярного сезона;
 Финалист плей-офф;
 Полуфиналист с лучшим результатом в регулярном сезоне;
 Полуфиналист с худшим результатом в регулярном сезоне.
Если после этого лиги не достигли количества команд, гарантированного им (Австрия: 4; Германия, Швейцария и Чехия: 6; Швеция и Финляндия: 8), то «лицензию B» могли получить команды, занявшие 3-е, 4-е и т.д. места в регулярном сезоне.
 Лицензия C: шесть «уайлд-кард». Их получили обладатель Континентального кубка 2014 и чемпионы Словацкой экстралиги, норвежской GET-ligaen, Британской элитной хоккейной лиги, французской Лиги Магнуса и датской Металь Лигаэн. В связи с тем, что чемпион GET-ligaen новержский «Ставангер Ойлерс», квалифицировался как победитель Континентального кубка 2014, «уайлд-кард» от норвежской GET-ligaen получил победитель регулярного сезона «Волеренга».  Чемпион Британской элитной хоккейной лиги «Белфаст Джайантс» был вынужден отказаться от участия в турнире из-за недостаточной пригодности арены, отдав место обладателю Кубка вызова «Ноттингем Пантерс».

Даты проведения матчей и жеребьёвок 
Ниже представлено расписание турнира

Групповой этап 

Жеребьёвка группового этапа прошла 21 мая 2014 года в Минске, Белоруссия. 44 команды были распределены по 4 корзинам по 11 команд в каждой, основываясь на их позициях в национальных чемпионатах сезона 2013/2014 — команд с наибольшим рейтингом попали в 1-ю корзину, с меньшим — во 2-ю и 3-ю, а команды с наименьшим рейтингом в 4-ю. После жеребьёвки они были распределены по 11 группам по 4 команды в каждой с учётом того, что команды из одной страны не могли попасть в одну группу.

Каждая команда играет с другими командами в своей группе по принципу «каждый с каждым» и в общей сложности проведёт 6 игр. Всего на групповом этапе будет сыграно 132 игры.

Расписание группового этапа было представлено 2 июня 2014 года.

11 команд, занявших первые места в своих группах и 5 лучших команд, занявших вторые места в своих группах, попадают в плей-офф.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Рейтинг вторых команд 
Кроме 11 победителей групп в плей-офф также попадают 5 лучших команд, занявших вторые места. Для их определения, команды, занявшие вторые места, распределяются по следующим критериям:
 Количество набранных очков;
 Разница забитых и пропущенных голов;
 Количество забитых голов;
 Результат в национальном чемпионате в прошлом сезоне;
 Клубный рейтинг Хоккейной Лиги чемпионов.

Плей-офф 

В плей-офф команды сыграют друг с другом два матча — дома и в гостях, так, что сеяная команда проводит ответный матч дома. Финал представляет собой один матч, который пройдёт на арене команды, имеющей лучший показатель перед финалом.

Механизм проведения жеребьёвки следующий:
 Жеребьёвка всей сетки плей-офф была проведена один раз 10 октября 2014 года. Она определила пары 1/8 финала. После этого, все игры вплоть до финала были определены по сетке.
 Во время жеребьёвки 1/8 финала восемь лучших победителей групп попали в корзину с сеяными командами, а остальные три победителя групп и пять лучших команд, занявших вторые места, — в корзину с несеяными командами. Сеяные команды получили в соперники по 1/8 финала несеяную команду. Сеяная команда проведёт ответный матч на домашней арене. Команды из одной группы не могут сыграть друг с другом в 1/8 финала. Команды из одной страны могут сыграть друг с другом.

Сетка

1/8 финала 
Жеребьёвка всего плей-офф (1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал) прошла 10 октября 2014 года. Первые матчи прошли 4 ноября, ответные — 11 ноября 2014 года.

Примечание:
1:  Первоначально, первый матч должен был состоятся 4 ноября на площадке ХИФК, однако, в этот день его площадка не способна принять матч, из-за чего было принято решение поменять порядок матчей.

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 2 декабря, ответные — 9 декабря 2014 года. В каждой паре хозяином ответного матча становится команда, имеющая наилучший суммарный показатель по итогам группового этапа и 1/8 финала.

Полуфиналы 
Первые матчи пройдут 13 января, ответные — 20 января 2015 года. В каждой паре хозяином ответного матча становится команда, имеющая наилучший суммарный показатель по итогам группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинала.

Финал 

Финал прошёл 3 февраля 2015 года в Лулео на «Кооп Норрботтен Арене», как на арене команды, имеющей лучший показатель по итогам группового этапа, 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала.

Статистика

Полевые игроки 
Список игроков отсортирован сначала по количеству очков, затем — по количеству забитых шайб (при равенстве очков и голов выше стоит хоккеист, проведший меньшее число матчей).

<small>И = сыграно игр; Г = голы; П = голевые пасы; О = очки; +/− = плюс/минус; Штр./мин. = штрафное время; Поз. = позиция
Источник: Champions Hockey League — Statistics</small>

Вратари 
В список, основанный на проценте отражённых бросков, включены пять лучших вратарей, которые играли минимум 40% от времени, проведённого на льду своей командой.

<small>В = Время на льду (минуты: секунды); Б = Броски по воротам; ПШ = Пропущенные шайбы; ПС = Пропущенные шайбы в среднем за игру; % = Процент отражённых бросков ; С = Сухой матч
Источник: Champions Hockey League — Statistics — Goaliestats</small>

Призовой фонд 
44 команды разыграют общий призовой фонд в 1,5 миллиона евро. Однако, распределение денежных средств не было объявлено.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный профиль в Twitter
 Официальная страница в Facebook

 
2014 год в хоккее
2015 год в хоккее